Фило́соф ( — любомудр, любитель мудрости) — многозначный термин.

 Философ — человек, основным родом деятельности которого является изучение, разработка и анализ философских учений и теорий.

Имя 
Философ — мужское имя греческого происхождения. От этого имени происходит русская фамилия Философов.

Известные носители:
 Философ (Орнатский) (Философ Николаевич Орнатский) — священномученик, протоиерей. Память: Январь 23 (новомуч.) Июнь 19 (Петерб.) Май 31 ст. ст.
 Философ Александрийский — мученик Память: Май 31 ст. ст.

Прозвище 
Философ — прозвище или часть имени некоторых лиц. Известные носители:
 Иустин Философ (Юстин Философ) — апологет, Отец Церкви, мученик, философ.
 Лев Философ (Лев VI) — византийский император.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки